Сагинов — фамилия.

Известные носители:
 Сагинов, Абылкас Сагинович (1915—2006) — казахстанский учёный, доктор технических наук, профессор, академик АН КазССР, Герой Социалистического Труда.
 Сагинов, Александр Дмитриевич (1808—1887) — генерал-лейтенант, участник Кавказской войны.
 Сагинов, Егор Дмитриевич (1792 или 1800—1844) — подполковник Эриванского гренадерского полка, участник Кавказской войны.
 Сагинов, Хаир (1915—1982) — Герой Социалистического Труда.